Мейстарадейлдин 1963 () — 21-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1963
Фарерские острова
1963 год на Фарерских островах